Евролига 2015/16. је била 16. сезона, од реорганизације овог такмичења и преласка под окриље УЛЕБ-а, најважнијег кошаркашког клупског такмичења у Европи. У односу на претходну сезону, једина измена у систему такмичења је укидање квалификација.

У финалу ЦСКА Москва је победио Фенербахче резултатом 101:96 након продужетка и тако освојио своју седму евролигашку титулу.

Учесници

Жреб 
Жреб за прву групну фазу Евролиге обављен је 9. јула 2015. у Барселони.

Прва фаза „Топ 24“ 
Прва фаза играла се од 15. октобра до 18. децембра 2015. године.

Група А 
Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза игра се од 29. децембра 2015. године.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Четвртфинале 

По четири најбоље екипе из група у другој фази такмичења „Топ 16“ улазе у четвртфинале. У четвртфиналу укрштају се клубови из Е и Ф групе по систему Е1-Ф4, Е2-Ф3, Ф1-Е4, Ф2-Е3. Игра се на три победе, тако што се прве две утакмице и евентуално пета играју на терену боље пласиране екипе, а трећа и евентуално четврта на терену лошије пласиране екипе из „Топ 16“ фазе.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је те сезоне био одигран у Берлину од 13. до 15. маја 2016.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Најкориснији играчи месеца

Годишње награде

Посете на утакмицама

Првих 10

Просечна посета 

.Извор: Евролига

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Евролига на eurobasket.com
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Евролиге у кошарци
Сезона 2015/16. у европској кошарци